Le Gardien peut signifier :

Films / Télévision 
 Le Gardien, titre québécois du film Coast Guards ;
 Le Gardien est le sixième épisode de la huitième saison de la deuxième série Doctor Who.

Théâtre / Littérature 
 Le Gardien, pièce de théâtre d'Harold Pinter ;
 Le Gardien, second tome de la série de bande dessinée Les Légendaires de Patrick Sobral ;

Personnages de fiction 
  Le Gardien, chef du royaume des morts dans le cycle de fantasy L'Épée de vérité de Terry Goodkind ;
 Le Gardien, personnage de la bande dessinée Donjon de  Lewis Trondheim et Joann Sfar ;
 Le Gardien, personnage des comics Marvel, chargé de garder la mémoire de tous les événements de l'Histoire terrestre ;
 Le Gardien Blanc et Le Gardien Noir, deux entités supérieures de la série télévisée Doctor Who ;

Voir aussi 
 

Homonymie de titre